Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2003/04 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Aus der Staffel Nord stieg die SG PSV Rostock, aus der Staffel Süd die SG 09 Kirchhof in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG PSV Rostock.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: SC Buntekuh Lübeck.
Absteiger in die Regionalligen: VT Bückeburg, Reinickendorfer Füchse, Wacker Osterwald und DSC Oldenburg.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSC 2000 Magdeburg, TSV Travemünde, TuS Lintfort und TV Cloppenburg.
Änderung: Die Staffel spielt in der nächsten Saison mit 15 Vereinen.
TV Beyeröhde wechselt in die Staffel Nord.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG 09 Kirchhof.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: TSG Leihgestern und HG LTG/HTV Remscheid.
Aufsteiger aus den Regionalligen: ESV 1927 Regensburg, HSG Albstadt und SG Kleenheim.
Änderung: Die Staffel spielt in der nächsten Saison mit 14 Vereinen.
Der TV Beyeröhde wechselt in die Staffel Nord.
THC Erfurt benennt sich in Thüringer HC um.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen
 Handball-Archiv.de

2003
Handballsaison 2003/04